Collegio elettorale di Sassari – collegio elettorale del Regno di Sardegna (Sassari I dal 1848 al 1856)
Collegio elettorale di Sassari – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Sassari – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Sassari – collegio elettorale del Senato della Repubblica
Collegio elettorale di Sassari II – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Sassari III – collegio elettorale del Regno di Sardegna